Арцыбашево — название населённых пунктов в России:

 Арцыбашево — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Арцыбашево — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.